Batea är ett släkte av kräftdjur. Batea ingår i familjen Bateidae. 

Batea är enda släktet i familjen Bateidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Batea